Hilari de Bitínia, pintor i filòsof grec (s. IV)
 Hilari de Frígia, intèrpret d'oracles grec
 Hilari d'Arle, eclesiàstic gal (s. V)
 Hilari Diaca, eclesiàstic sard (s. IV)
 Hilari de Poitiers, eclesiàstic gal del segle I
 Hilari I (Càller, Sardenya ? - Roma 468), papa de Roma